Campeonato Uruguayo de Fútbol 1963 puede referirse a:

 el campeonato 1963 de la Primera División;
 el campeonato 1963 de la Primera "B";
 el campeonato 1963 de la Divisional Intermedia;
 el campeonato 1963 de la Divisional Extra.